Фарнсуорт, Фарнсворт () — фамилия. Известные носители:

 Ричард Фарнсуорт (1920 — 2000) — американский актёр и каскадёр. 
 Фило Тейлор Фарнсуорт (1906 — 1971) — американский изобретатель.
 Элон Фарнсворт  (1837 — 1863) — участник Гражданской войны в США.

Вымышленные персонажи 
 Хьюберт Фарнсворт — персонаж мультсериала «Футурама».